Cet article recense les sites naturels protégés en Maine-et-Loire.

Liste 
En 2018, le Maine-et-Loire compte 69 sites naturels protégés.

Annexes

Références

Articles connexes 
 Site classé ou inscrit
 Liste des sites Natura 2000 du Maine-et-Loire

Sites naturels
Aire protégée en Maine-et-Loire